Cet article a pour but de récapituler et mettre en valeur tous les joueurs et entraîneurs des Celtics de Boston qui ont été, au moins une fois, champion de la National Basketball Association (ou NBA).

Joueurs 
15 joueurs des Celtics champions NBA ont été intronisés au Hall of Fame.

Légende : 
 
 En gras : joueur encore en activité aux Celtics pour la saison 2012-2013.
 En gras italique : joueur encore en activité mais dans une autre franchise NBA pour la saison 2012-2013.

88 joueurs des Celtics ont obtenu au moins un titre de champion NBA.  

 À la fin de la saison 2011-2012

Entraîneur 
Un seul entraîneur champion NBA a été intronisé au Hall of Fame à ce titre, mais trois l'ont été à titre de joueur.

Légende : 
 
 En gras = Entraîneur encore en activité aux Celtics pour la saison 2012-2013.

6 entraîneurs des Celtics ont obtenu au moins un titre de champion NBA.  

 À la fin de la saison 2011-2012

Particularités 
 En 1968 et 1969, Bill Russell a été champion NBA en tant qu'entraineur-joueur.
 Tom Heinsohn et K.C. Jones sont les deux autres joueurs des Celtics à avoir gagné d'autres titres en tant qu'entraineur des Celtics. K.C. Jones a même gagné celui de 1981 en tant qu'entraîneur-adjoint.

Notes et références

Notes

Références 

Celtics de Boston